Arabische goudmus
 Bruinruggoudmus